Юліанський рік може означати: 
 Юліанський рік (астрономія) — одиниця вимірювання часу тривалістю рівно 365,25 днів.
 Рік у Юліанському календарі.